Haswell (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Haswell (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Haswell (Intel), een microprocessorarchitectuur voor Intel-processors